Brian Laudrup (ur. 1969) – duński piłkarz, syn Finna 
 Finn Laudrup (ur. 1945) – duński piłkarz, ojciec Briana i Michaela 
 Michael Laudrup (ur. 1964) – duński piłkarz, syn Finna